Příjmení Lowell, Lovell nebo Lovel nosí více osobností:

 Abbott Lawrence Lowell (1856–1943) – americký právník a vysokoškolský pedagog
 Amy Lowell (1874–1925) – americká básnířka
 Bernard Lovell (1913–2012) – anglický fyzik a radioastronom
 Carey Lowellová (* 1961) – americká herečka a modelka
 James Russell Lowell (1819–1891) – americký básník
 Jim Lovell (* 1928) – americký astronaut českého původu
 Lowell George (1945–1979) – americký rockový zpěvák a hudebník 
 Percival Lowell (1855–1916) – americký podnikatel, astronom a matematik
 Robert Lowell (1917–1977) – americký básník
 Ross Lowell (1926–2019) – americký vynálezce, fotograf, kameraman, spisovatel a podnikatel
 Santiago Lovell (1912–1966) – argentinský boxer
 Steve Lovell (* 1980) – anglický fotbalista

jiné významy
 Lowell Devils – profesionální tým v ledním hokeji
 Lowell (Massachusetts) – město v Middlesex County v USA